Kungsholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kungsholmen, Raseborg, Nyland, 
 Kungsholmen, Kyrkslätt, Nyland, 
 Kungsholmen, Helsingfors, Nyland,

Sverige 

 Kungsholmen – en ö i Stockholm, i sjön Mälaren 
 Kungsholmen (stadsdel) – en stadsdel i Stockholms innerstad 1926–
 Kungsholmens stadsdelsområde – ett stadsdelsområde i Stockholm 1997–
 Kungsholms församling – en tidigare församling i Domkyrkokontraktet i Stockholms stift –2014
 Kungsholmens distrikt – ett distrikt i Stockholms kommun och Stockholms län 2016–
 Kungsholmen, Mönsterås kommun – en holme och ett naturreservat i Småland vid Kalmarsund, 
 Kungsholmen – en borgruin i Tingsryds kommun, se Slottsholmen, Tingsryd, 
 Kungsholms fort – en fästning i Karlskrona, Blekinge,

Se även
Kungsholm
Kungsholmarna
Kungsö
Kungliga begravningsplatsen